Купа́льница () — род многолетних травянистых растений из семейства . Наиболее близок к другому роду лютиков — калужнице, которая способна расти прямо в воде.

Представители рода имеют обширный ареал в северном полушарии, произрастают на территории Европы, Азии и в Северной Америке.

В Западной Европе купальницы в основном горные растения. На территории Восточной Европы они типичные растения лугов, речных долин, лесных полян. В Азии они распространены практически по всему материку, кроме южных его частей. В Северной Америке от Тихого до Атлантического океана встречаются всего два вида купальниц.

Название 
Происхождение научного названия рода точно неизвестно. Возможно, латинское название произошло от , что можно перевести как «Цветок троллей». Согласно германским и скандинавским легендам, это растение считалось любимым цветком троллей. По другим версиям, в связи с округлой и даже шарообразной формой цветка название было образовано либо от латинского слова trulleus, означающего «круглый сосуд», «чашка»; или старо-германского слова «troll» — «шар».

Русское название рода связано со склонностью растения к влажным местам обитания.

Во многих регионах России приняты различные народные названия, которыми обозначают характерный для местности вид или группу видов: купава, купавница, купавка, колупаленки, жарки, огоньки, сибирская роза, авдотки, бубенчики, колотушки, колтышки, кучерская травка, балаболки.

Ботаническое описание 

Листья пальчаторазделённые или лопастные. Цветоносный побег имеет чаще всего двухгодичный цикл развития. В первый год развивается прикорневая розетка листьев. На следующий год продолжается верхушечный рост. Образуется побег, облиственный лишь в верхней трети побега и завершающийся цветком. Нижние листья цветоноса более крупные, чаще черешковые, а верхние сидячие. Нередко в пазухах этих листьев развиваются боковые побеги, каждый из которых завершается цветком. Размер таких цветков уменьшается к вершине основного побега.

В строении цветков купальниц разных видов много общего, несмотря на различия в окраске цветков. Особенно характерна общность форм цветков — от шаровидной до полуоткрытой и открытой. Цветок состоит из венчиковидного околоцветника с пятью и более (до 20) лепестковидных, ярко окрашенных жёлтых или оранжевых чашелистиков, опадающих после цветения. Иногда встречаются купальницы, переходные по цвету и форме: от зелёных к жёлтому и оранжевому цвету, с зазубренным, как у верхушечных стеблевых листьев, краем. Все части цветка купальницы расположены по спирали. Лепестки венчика видоизменены в нектарники. Они многочисленны и по сравнению с лепестковидными чашелистиками более короткие, равны им или длиннее их. Это служит признаком, отличающим один вид от другого. Нектарники по форме узкие, линейные или расширенные. У основания их находится медовая ямка — нектарник. Многочисленны тычинки и пестики, сидящие на выпуклом цветоложе. Цветки имеют слабый приятный запах. В цветках многих видов рода купальниц внутренняя полость закрыта, за исключением небольшого отверстия наверху. Благодаря такому своду пыльца хорошо защищена от повреждений росой и дождем.

Плод — листовка с носиком, раскрывающаяся вдоль внутреннего шва. Листовки собраны в шаровидное соплодие. Семена чёрные, блестящие, овальные.

Применение 

Шарообразные цветки растения, жёлтой или оранжевой окраски, весьма декоративны, что служит причиной массового сбора дикорастущих цветов в начале лета.

Растение давно, но ограниченно, введено в культуру как декоративное. Купальницу европейскую начали культивировать в садах с конца XVI века. В середине XVIII века семена  в Европу для Карла Линнея прислал учёный и путешественник Эрик Лаксман, живший и работавший в то время в Сибири. Как декоративные используются преимущественно несколько крупноцветковых видов: , , , , , на основе которых (особенно первых трёх) выведено множество садовых сортов и форм, объединяемых обычно в гибрид . Большинство современных декоративных видов и форм купальниц присутствуют в европейских садах с XIX века. Введение в культуру купальницы лиловой (Trollius lilacinus) имеет большое значение с целью выведения новых сортов купальниц холодных тонов (синих, лиловых), стойких к низким температурам. Купальницы — растения сильные и жизнеспособные и практически не повреждаются болезнями. Для лучшего состояния растений рекомендуется ранневесенняя обработка золой, подкормка азотными удобрениями при весеннем росте, а в дальнейшем надо применять комплексные удобрения. В начале цветения желательно опрыснуть растения эпином. С целью профилактики грибковых заболеваний рекомендуется осенью удалять старые отмершие листья. В редких случаях купальница может поражаться головнёй, септориозом, .

В некоторых источниках, чаще в восточной медицине, отдельные виды рассматриваются как лекарственные растения, однако необходимо учитывать, что корни всех видов купальницы ядовиты. В народной медицине Западной Сибири, Алтая, Монголии и в тибетской медицине используются купальница азиатская (Trollius asiaticus) и купальница алтайская (Trollius altaicus).

Все виды купальниц известны как медоносы. Купальницы хорошо поедаются скотом.

Имеются сведения, что ранее купальница рассматривалась как красильное растение. Цветки купальницы азиатской в XIX веке использовались для приготовления текстильной краски жёлтого цвета. В середине XX века Ботаническим институтом АН СССР предлагались методы получения из цветков купальницы азиатской жёлтого красителя для пищевых жиров.

Таксономия 
, Sp. Pl. 1: 556. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 243, 1754.

Синонимы 
 , , ed. 2: 272 (1763)
 , Flora Rossica 1: 51 (1842)

Виды 
По информации базы данных POWO, род включает 38 видов:, заселяющих Евразию и Северную Америку. На территории России и сопредельных стран произрастает около 20 видов, встречающихся главным образом в Сибири и на Дальнем Востоке, отдельные виды присутствуют в Европейской части.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия декоративных садовых растений: купальница 

Травы
Лютиковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Ядовитые растения
Красильные растения
Медоносы
Многолетние травы